In God we trust, lema nacional oficial de Nicaragua i dels Estats Units d'Amèrica
 Música:
 In God We Trust, àlbum de Stryper
 In God We Trust, àlbum de Brand Nubian
 In God We Trust, Inc., EP de Dead Kennedys
 Cinema i televisió:
 In God We Trust, una pel·lícula de 2012 també coneguda com a Human Instrumentality Project
 In God We Tru$t, pel·lícula de 1980 amb Marty Feldman i Peter Boyle d'actors principals
 «In God We Trust» (Arrested Development), un episodi d'Arrested Development
 «In God We Trust» (The West Wing), un episodi de The West Wing
 Teatre:
 In God We Trust, obra d'Avaes Mohammad

Vegeu també 
 In God We Trust, All Others Pay Cash, llibre de 2002 de Jean Shepherd